Пухирник (Utricularia) — рід комахоїдних рослин родини пухирникових. У світі відомо понад 250 видів, поширених у помірних і тропічних зонах земної кулі. Пухирники зростають у прісній воді та насиченому водою ґрунті.

Біоморфологічна характеристика 
Це водяні й болотні трави, деякі види епіфіти. Пухирники не мають коренів; листки їхні багаторазово розсічені на ниткоподібні часточки, окремі з яких метаморфозовані в пухирці, що є ловильними апаратами. У пухирцях комахи та інші дрібні безхребетні перетравлюються за допомогою ферментів. Квітки зібрані в китицю на верхівці безлистого квітконоса. Плід — коробочка.

Хижацтво 
Пастки мають розміри від 0,2 мм до 1,2 см; відповідно здобич може бути від найпростіших і коловерток до личинок комарів, крихітних рибок чи пуголовків. Пастки, попри розміри, є одними з найскладніших у царстві рослин. Здобич приваблюють хімічні атрактанти або відростки, схожі на водорості, які імітують їжу. У водних видів здобич стикається з волосками тригера, з'єднаними з люком. Налаштована пастка перебуває під негативним тиском. Коли люк спрацьовує, здобич із водою засмоктується в пастку. Як тільки пастка наповниться водою, люк знову закривається. Весь процес займає від десяти до п'ятнадцяти тисячних секунди. Розташовані в пухирі залози починають перетравлювати здобич за допомогою ферментів , фосфатази і протеази. Водночас пастка починає відкачувати зайву воду, створюючи необхідний негативний тиск для наступного вилову.

Поширення і статус в Україні 
В Україні — 4–5 видів, з них найпоширеніший пухирник звичайний (Utricularia vulgaris). Пухирники середній (Utricularia intermedia), південний (Utricularia australis) та малий (Utricularia minor) трапляються рідше і занесені до Червоної книги зі статусом «вразливий». У Червоній книзі наведений також пухирник Брема (Utricularia bremii) як зниклий у природі. Останній деякі дослідники вважають синонімом пухирника малого або його підвидом. Деякі види пухирників мають лікарське значення.

Використання 
Через м'ясоїдність і привабливі квіти багато видів вирощуються в культурі; місцеві види також можна зустріти в садових ставках. Але як декоративні рослини пухирники не мають комерційного значення.

Види 

 Utricularia adamsii
 Utricularia adpressa
 Utricularia albertiana
 Utricularia albiflora
 Utricularia albocoerulea
 Utricularia alpina
 Utricularia ameliae
 Utricularia amethystina
 Utricularia amotape-huancabambensis
 Utricularia andongensis
 Utricularia antennifera
 Utricularia appendiculata
 Utricularia arcuata
 Utricularia arenaria
 Utricularia ariramba
 Utricularia arnhemica
 Utricularia asplundii
 Utricularia aurea
 Utricularia aureomaculata
 Utricularia australis
 Utricularia babui
 Utricularia barkeri
 Utricularia beaugleholei
 Utricularia benjaminiana
 Utricularia benthamii
 Utricularia biceps
 Utricularia bidentata
 Utricularia bifida
 Utricularia biloba
 Utricularia biovularioides
 Utricularia bisquamata
 Utricularia blackmanii
 Utricularia blanchetii
 Utricularia bosminifera
 Utricularia brachiata
 Utricularia bracteata
 Utricularia bremii
 Utricularia breviscapa
 Utricularia buntingiana
 Utricularia byrneana
 Utricularia caerulea
 Utricularia calycifida
 Utricularia campbelliana
 Utricularia capillacea
 Utricularia capilliflora
 Utricularia catolesensis
 Utricularia cecilii
 Utricularia cheiranthos
 Utricularia chiribiquetensis
 Utricularia choristotheca
 Utricularia christopheri
 Utricularia chrysantha
 Utricularia circumvoluta
 Utricularia cochleata
 Utricularia corneliana
 Utricularia cornigera
 Utricularia cornuta
 Utricularia corynephora
 Utricularia costata
 Utricularia cucullata
 Utricularia cymbantha
 Utricularia delicatula
 Utricularia delphinioides
 Utricularia densiflora
 Utricularia determannii
 Utricularia dichotoma
 Utricularia dimorphantha
 Utricularia dunlopii
 Utricularia dunstaniae
 Utricularia endresii
 Utricularia erectiflora
 Utricularia fenshamii
 Utricularia firmula
 Utricularia fistulosa
 Utricularia flaccida
 Utricularia floridana
 Utricularia foliosa
 Utricularia forrestii
 Utricularia foveolata
 Utricularia fulva
 Utricularia furcellata
 Utricularia gaagudju
 Utricularia garrettii
 Utricularia geminiloba
 Utricularia geminiscapa
 Utricularia geoffrayi
 Utricularia georgei
 Utricularia gibba
 Utricularia graminifolia
 Utricularia grampiana
 Utricularia guyanensis
 Utricularia hamata
 Utricularia hamiltonii
 Utricularia helix
 Utricularia heterochroma
 Utricularia heterosepala
 Utricularia hintonii
 Utricularia hirta
 Utricularia hispida
 Utricularia holtzei
 Utricularia humboldtii
 Utricularia huntii
 Utricularia hydrocarpa
 Utricularia inaequalis
 Utricularia incisa
 Utricularia inflata
 Utricularia inflexa
 Utricularia intermedia
 Utricularia inthanonensis
 Utricularia involvens
 Utricularia jackii
 Utricularia jamesoniana
 Utricularia jaramacaru
 Utricularia jobsonii
 Utricularia julianae
 Utricularia juncea
 Utricularia kamarudeenii
 Utricularia kamienskii
 Utricularia kenneallyi
 Utricularia kimberleyensis
 Utricularia kumaonensis
 Utricularia laciniata
 Utricularia lasiocaulis
 Utricularia lateriflora
 Utricularia laxa
 Utricularia lazulina
 Utricularia leptoplectra
 Utricularia leptorhyncha
 Utricularia letestui
 Utricularia lihengiae
 Utricularia limmenensis
 Utricularia limosa
 Utricularia linearis
 Utricularia livida
 Utricularia lloydii
 Utricularia longeciliata
 Utricularia longifolia
 Utricularia lowriei
 Utricularia macrocheilos
 Utricularia macrorhiza
 Utricularia magna
 Utricularia malabarica
 Utricularia mangshanensis
 Utricularia mannii
 Utricularia menziesii
 Utricularia meyeri
 Utricularia microcalyx
 Utricularia micropetala
 Utricularia minor
 Utricularia minutissima
 Utricularia mirabilis
 Utricularia moniliformis
 Utricularia muelleri
 Utricularia multicaulis
 Utricularia multifida
 Utricularia myriocista
 Utricularia nana
 Utricularia naviculata
 Utricularia nelumbifolia
 Utricularia neottioides
 Utricularia nephrophylla
 Utricularia nervosa
 Utricularia nigrescens
 Utricularia ochroleuca
 Utricularia odontosepala
 Utricularia odorata
 Utricularia olivacea
 Utricularia oliveriana
 Utricularia oppositiflora
 Utricularia panamensis
 Utricularia papilliscapa
 Utricularia parthenopipes
 Utricularia paulineae
 Utricularia pentadactyla
 Utricularia peranomala
 Utricularia perversa
 Utricularia petersoniae
 Utricularia petertaylorii
 Utricularia phusoidaoensis
 Utricularia physoceras
 Utricularia pierrei
 Utricularia platensis
 Utricularia pobeguinii
 Utricularia poconensis
 Utricularia podadena
 Utricularia polygaloides
 Utricularia praelonga
 Utricularia praeterita
 Utricularia praetermissa
 Utricularia prehensilis
 Utricularia pubescens
 Utricularia pulchra
 Utricularia punctata
 Utricularia purpurea
 Utricularia purpureocaerulea
 Utricularia pusilla
 Utricularia quelchii
 Utricularia quinquedentata
 Utricularia radiata
 Utricularia ramosissima
 Utricularia raynalii
 Utricularia recta
 Utricularia reflexa
 Utricularia regia
 Utricularia reniformis
 Utricularia resupinata
 Utricularia reticulata
 Utricularia rhododactylos
 Utricularia rigida
 Utricularia rosettifolia
 Utricularia rostrata
 Utricularia sainthomia
 Utricularia salwinensis
 Utricularia sandersonii
 Utricularia sandwithii
 Utricularia schultesii
 Utricularia simmonsii
 Utricularia simplex
 Utricularia simulans
 Utricularia singeriana
 Utricularia smithiana
 Utricularia speciosa
 Utricularia spinomarginata
 Utricularia spiralis
 Utricularia spruceana
 Utricularia stanfieldii
 Utricularia steenisii
 Utricularia stellaris
 Utricularia steyermarkii
 Utricularia striata
 Utricularia striatula
 Utricularia stygia
 Utricularia subramanyamii
 Utricularia subulata
 Utricularia sunilii
 Utricularia tenella
 Utricularia tenuissima
 Utricularia terrae-reginae
 Utricularia tetraloba
 Utricularia tortilis
 Utricularia trichophylla
 Utricularia tricolor
 Utricularia tridactyla
 Utricularia tridentata
 Utricularia triflora
 Utricularia triloba
 Utricularia troupinii
 Utricularia tubulata
 Utricularia uliginosa
 Utricularia uniflora
 Utricularia unifolia
 Utricularia uxoris
 Utricularia violacea
 Utricularia viscosa
 Utricularia vitellina
 Utricularia volubilis
 Utricularia vulgaris 
 Utricularia wannanii
 Utricularia warburgii
 Utricularia warmingii
 Utricularia welwitschii
 Utricularia westonii
 Utricularia wightiana

Галерея

Примітки

Джерела 
 

Пухирникові
Роди квіткових